Soddo (woreda)
 Soddo (langue)
 Soddo (stèle éthiopienne)